Аґнеса Гогенлое-Ланґенбурзька, Марія Аґнеса Генрієтта Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Marie Agnes Henriette, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 5 грудня 1804 — пом. 9 вересня 1835) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Карла Людвіґа та Амалії Генрієтти Сольмс-Барутської, дружина спадкоємного принца Льовенштайн-Вертхайм-Розенбергу Костянтина.
 Еліза Гогенлое-Ланґенбурзька, повне ім'я Еліза Вікторія Феодора Софія Адельгейда Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Elise Victoria Feodora Sophie Adelheid Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg), ((нар. 4 вересня 1864 — пом. 18 березня 1929) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Германа та баденської принцеси Леопольдіни, дружина князя Ройсс цу Шляйц Генріха XXVII.
 Ірма Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Irma Helene zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 4 липня 1902 — пом. 8 березня 1986) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька з роду Гогенлое, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Ернста II та британської принцеси Александри Саксен-Кобург-Готської. Член НСДАП від 1937 року.
 Феодора Гогенлое-Ланґенбурзька (1866—1932), Феодора Гогенлое-Ланґенбурзька, повне ім'я Феодора Вікторія Альберта Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Feodora Viktoria Alberta, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Германа та баденської принцеси Леопольдіни, дружина 5-го князя Лейнінґенського Еміха.
 Констанца Гогенлое-Ланґенбурзька Каролі́на Фредері́ка Конста́нца Гогенло́е-Лангенбу́рзька (нім. Caroline Friederike Constanze, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 23 лютого 1792 — пом. 25 липня 1847) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Карла Людвіґа та Амалії Генрієтти Сольмс-Барутської, дружина 5-го князя Гогенлое-Шиллінгсфюрстського Франца Йозефа.
 Емілія Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Emilie Friederike Christiane, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 27 січня 1793 — пом. 20 липня 1859) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Карла Людвіґа та Амалії Генрієтти Сольмс-Барутської, дружина графа Фрідріха Людвіґа Кастел-Кастельського.
 Марія Меліта Гогенлое-Ланґенбурзька, повне ім'я Марія Меліта Леопольдіна Вікторія Феодора Александра Софія (нім. Marie Melita zu Hohenlohe-Langenburg) (нар. 18 січня 1899 — пом. 8 листопада 1967) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька з роду Гогенлое, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Ернста II та британської принцеси Александри, дружина герцога Шлезвіг-Гольштейнського Вільгельма Фрідріха.
 Авґуста Доротея Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Augusta Dorothea zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 12 січня 1678 — пом. 9 травня 1740) — представниця німецької знаті XVII—XVIII століття, донька графа Генріха Фрідріха Гогенлое-Ланґенбурзького та графині Юліани Кастел-Ремлінґенської, дружина графа Генріха XI Ройсс цу Шляйц.
 Гелена Гогенлое-Ланґенбурзька, Оле́на Гогенло́е-Ланґенбу́рзька (нім. Helene, Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 22 листопада 1807 — пом. 5 вересня 1880) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Карла Людвіґа та Амалії Генрієтти Сольмс-Барутської, дружина герцога Євгена Вюртемберзького.
 Адельгейда Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Adelheid zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 20 липня 1835 — пом. 25 січня 1900) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Ернста I Гогенлое-Ланґенбурзького та принцеси Лейнінґенської Феодори, дружина герцога Шлезвіг-Гольштейнського Фредеріка VIII, матір імператриці Авґусти Вікторії.
 Філіпіна Генрієтта Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Philippine Henriette zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 15 листопада 1679 — пом. 14 січня 1751) — представниця німецької знаті XVII—XVIII століття, донька графа Генріха Фрідріха Гогенлое-Ланґенбурзького та графині Юліани Кастел-Ремлінґенської, дружина графа Нассау-Саарбрюкенського Людвіґа Крафта.
 Феодора Гогенлое-Ланґенбурзька (1839—1872), Феодора Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Feodora zu Hohenlohe-Langenburg), повне ім'я Феодора Вікторія Адельгейда Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Feodora Victoria Adelheid zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 7 липня 1839 — пом. 10 лютого 1872) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Ернста I та принцеси Лейнінґенської Феодори, дружина герцога Саксен-Мейнінгену Георга II.
 Луїза Гогенлое-Ланґенбурзька (нар. 22 серпня 1799 — пом. 17 січня 1881) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Карла Людвіґа та Амалії Генрієтти Сольмс-Барутської, дружина принца Адольфа Карла Гогенлое-Інґельфінґенського.
 Луїза Елеонора Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Louise Eleonore zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 11 серпня 1763 — пом. 30 квітня 1837) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, донька князя Гогенлое-Ланґенбургу Крістіана Альбрехта та Кароліни Штольберг-Ґедернської, дружина герцога Саксен-Мейнінгену Георга І. Регент Саксен-Мейнінгену у 1803—1821 роках.
 Йоганна Софія Гогенлое-Ланґенбурзька (нім. Johanna Sophie zu Hohenlohe-Langenburg), (нар. 16 грудня 1673 — пом. 18 серпня 1743) — представниця німецької знаті XVII—XVIII століття, донька графа Генріха Фрідріха Гогенлое-Ланґенбурзького та Юліани Доротеї Кастел-Ремлінґенської, дружина графа Шаумбург-Ліппе Фрідріха Крістіана.

Див. також 
 Феодора Гогенлое-Ланґенбурзька